Rozhraní může být:

 obecně – myšlená čára, která vzájemně odděluje dvě různé entity s velmi odlišnými vlastnostmi
 rozhraní (informatika) – zařízení, program nebo formát zajišťující spojení mezi jinými zařízeními nebo programy

technologie
 grafické uživatelské rozhraní pro interakci uživatele s počítačem
 rozhraní pro programování aplikací – styčný bod pro komunikaci mezi částmi HW nebo SW
 neurální rozhraní – brain-computer interface, neuralink

místopisné jméno
 Rozhraní (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy

Související články 
 hranice
 přechod
 lom vlnění

Externí odkazy